The Return of the Black Death — второй студийный альбом норвежской метал-группы Antestor, выпущенный в 1998 году. Это единственное издание группы на британском лейбле Cacophonous Records. Альбом имел коммерческий успех в США, где был продан тиражом свыше 10 000 экземпляров. Рабочее название альбома было Kongsblod. В 2010 году журнал HM поставил альбом на 40-е место в списке «Ста лучших христианских металлических альбомах всех времён».

Список композиций 
Музыка Ларса Стокстада. Слова Kjetil Molnes.
 «Vinterferden» — 1:21
 «A Sovereign Fortress» — 4:54
 «Svartedauens Gjenkomst» — 4:42
 «Sorg» — 6:14
 «The Bridge of Death» — 5:31
 «Gamlelandet» — 6:14
 «Kilden» — «Lik En Endelos Elv» — 6:23
 «Kongsblod» — 5:50
 «Battlefield» — 5:59
 «Ancient Prophecy» — 8:00
 «Ildnatten» — 2:05

Участники записи 
 Kjetil Molnes (Martyr) — вокал
 Vegard Undal (Gard) — бас-гитара
 Ларс Стокстад (Vemod) — гитара, клавишные
 Svein Sander (Armoth) — ударные

Примечания 

Альбомы Antestor
Альбомы Cacophonous Records